Bundestagswahlkreis 224 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Starnberg – Landsberg am Lech (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Starnberg (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Rosenheim (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Coburg (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Kulmbach (1949 bis 1961)